Escuela Preparatoria Sterling (Sterling High School) puede referirse:
 Escuela Preparatoria Sterling (Houston)
 Escuela Preparatoria Ross Shaw Sterling (Baytown, Texas) - Goose Creek CISD
 Sterling High School (Colorado) en Sterling (Colorado)
 Sterling High School (Illinois) en Sterling (Illinois)
 Sterling High School (Kansas) en Sterling (Kansas)
 Sterling High School (Nebraska) en Sterling (Nebraska)
 Sterling High School (New Jersey) en Somerdale (Nueva Jersey)
 Sterling High School (Oklahoma) en Sterling (Oklahoma)